Матиас Йенсен (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Брентфорд» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Йенсен — воспитанник клуба «Норшелланн». В 2015 году в матче против «Мидтьюлланна» он дебютировал в датской Суперлиге, заменив во втором тайме Эмилиано Маркондеса. 1 мая 2016 года в поединке против «Раннерса» Матиас забил свой первый гол за «Норшелланн». Летом 2018 года Йенсен перешёл в испанскую «Сельту». 1 октября в матче против «Хетафе» он дебютировал в Ла Лиге.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Дании Йенсен принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Чехии.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Дании Йенсен принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Австрии.

8 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Дании для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Брентфорд»